

События 

 25 марта — в Падуе освящена капелла Скровеньи с росписями Джотто.
 Раздел территории района Мурсии между Кастилией и Арагоном.
 Гранада. Строится большой дворец Альхамбра. Мухаммад III аль-Махлу заключает мир с Фернандо IV, королём Кастилии и Хайме II, королём Арагона.
30 апреля — По приказу Михаила IX во время переговоров аланы убили Рожера де Флора. Каталонцы перерезали всех ромеев в Каллиуполе и укрепились в городе.
23 июня — подписан Атисский мир на тяжёлых условиях для Фландрии, завершивший французско-фламандскую войну.
Июль — битва при Апросе между каталонской компанией и Византией. Сокрушающая победа компании.
 5 августа английскими солдатами был пленен Уильям Уоллес, предводитель шотландских повстанцев.
После смерти своей матери, Жанны Наваррской, Людовик, сын французского короля Филиппа IV Красивого, стал королём Наварры.
20 декабря — В битве при Амрохе войска Делийского султаната победили войска Чагатайского улуса во главе с Али-Беком и Тартаком.
 1305—1306 — Король Чехии Вацлав III. Он уступил право на венгерскую корону Оттону III Виттельсбаху и заключил мир с королём Германии Альбрехтом I.
6 декабря 1305—1307 — Король Венгрии Оттон III под именем Бела V.
 1305—1314 — Папа Климент V (ок.1260-1314), француз.
 1305—1312 — Царь Мали Мохаммед.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1305 году
 2 июня — Абу Саид, ильхан Ирана.

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 1305 году
 21 июня — чешский король Вацлав II.
 23 августа — в Лондоне казнён Уильям Уоллес, предводитель шотландских повстанцев.

См. также